Artūrs Irbe (né le  à Riga en Lettonie) est un joueur de hockey sur glace professionnel letton, jouant au poste de gardien de but.

Biographie

Ses débuts en URSS 
Sa première saison professionnelle, avec le Dinamo Riga du championnat soviétique, lui offre une occasion en or : celle de pouvoir devenir le gardien titulaire de l'équipe. En effet, le gardien numéro un du Dinamo, le champion olympique Vitālijs Samoilovs, subit une blessure à long terme après seulement deux matchs dans la saison. Irbe prend la relève avec brio et conduit l'équipe jusqu'en finale du championnat, pour finalement perdre contre le champion en titre, le HK CSKA Moscou.

Au cours de cette période, il est repêché au tour ,  au total par les North Stars du Minnesota au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1989. Il défend aussi les couleurs de l'Union soviétique aux Championnats du monde de hockey de 1989 et 1990. L'équipe soviétique remporte les deux épreuves et Irbe est nommé meilleur gardien du tournoi de 1990. Il refuse cependant de porter les couleurs de l'Union soviétique en 1991 parce que la Lettonie vient de proclamer son indépendance, le 4 mai 1990 et que le gouvernement soviétique a tenté de renverser le processus par une intervention militaire. Le pays obtient son indépendance au cours du mois d'août 1991.

Ses débuts en Amérique du Nord 
En 1988-1989, il voyage en Amérique du Nord avec le Dinamo Rīga pour disputer une série de matchs hors-concours contre des clubs de la Ligue nationale de hockey. L'année suivante, il est temporairement ajouté à l'alignement du HK CSKA Moscou pour répéter l'expérience.

Sa carrière dans la LNH s'amorce en 1991 avec les Sharks de San José, pour lesquels il joue de 1991 à 1996. Avec Irbe dans les buts, la jeune équipe apparaît pour la première fois en séries en 1994 où ils surprennent les Red Wings de Détroit en les éliminant contre toute attente.

À la suite d'une blessure (son chien lui a mordu la main pendant l'été) et une saison 1995-1996 de la LNH difficile, Irbe est libéré par les Sharks. Pour les deux saisons suivantes, il est gardien réserviste d'abord pour les Stars de Dallas, puis pour les Canucks de Vancouver, sans grands éclats, jusqu'à ce qu'il devienne titulaire chez les Hurricanes en 1998. Le point fort de son séjour à Raleigh est la saison 2001-2002 de la LNH, où il amène son équipe jusqu'à la finale de la Coupe Stanley, où Irbe et ses coéquipiers s'inclinent devant les Red Wings. En juin 2004, il est échangé aux Blue Jackets de Columbus.

En 1996, lors des championnats du monde du groupe B, il porte pour la première fois les couleurs de la Lettonie et l'équipe se qualifie pour le groupe A. Irbe participe ensuite aux éditions 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 et 2005, ainsi qu'aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City et de 2006 à Turin où il est le porte-drapeau de son pays pour la cérémonie d'ouverture de ces derniers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1985-1986 || ShVSM Riga || URSS 3 || 9 ||  ||  ||  || 0 || 20 ||  || 0 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || ShVSM Riga || URSS 3 || 47 ||  ||  ||  || 0 || 134 || 3,04 || 0 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Dinamo Riga || URSS || 2 ||  ||  ||  || 27 || 1 || 2,22 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Dinamo Riga || URSS || 34 ||  ||  ||  ||  || 86 || 2,76 || 0 || 4 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || ShVSM Riga || URSS 3 || 5 ||  ||  ||  || 0 || 11 || 2,31 || 0 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Dinamo Riga || URSS || 40 ||  ||  ||  ||  || 116 || 2,83 || 0 || 4 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Dinamo Riga || SUPER-S || 7 ||  ||  ||  || 425 || 23 || 3,25 || 0 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Dinamo Riga || URSS || 48 ||  ||  ||  ||  || 115 || 2,4 || 0 || 2 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || HK CSKA Moscou || SUPER-S || 4 ||  ||  ||  || 240 || 10 || 2,5 || 0 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Dinamo Riga || URSS || 46 ||  ||  ||  ||  || 133 || 2,94 || 0 || 5 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Sharks de San José || LNH || 13 || 2 || 6 || 3 || 645 || 48 || 4,46 || 86,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Blades de Kansas City || LIH || 32 || 24 || 7 || 1 ||  || 80 || 2,46 || 91,1 || 0 || 12 || 15 || 12 || 3 || 914 || 44 || 2,89 ||  || 0 || 4
|-
| 1992-1993 || Sharks de San José || LNH || 36 || 7 || 26 || 0 ||  || 142 || 4,11 || 88,6 || 1 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Blades de Kansas City || LIH || 6 || 3 || 3 || 0 || 364 || 20 || 3,3 || 84,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Sharks de San José || LNH || 74 || 30 || 28 || 16 ||  || 209 || 2,84 || 89,9 || 3 || 16 || 14 || 7 || 7 || 806 || 50 || 3,72 || 87,5 || 0 || 6
|-
| 1994-1995 || Sharks de San José || LNH || 38 || 14 || 19 || 3 ||  || 111 || 3,26 || 89,5 || 4 || 4 || 6 || 2 || 4 || 316 || 27 || 5,13 || 85,3 || 0 || 10
|-
| 1995-1996 || Sharks de San José || LNH || 22 || 4 || 12 || 4 ||  || 85 || 4,59 || 86 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Blades de Kansas City || LIH || 4 || 1 || 2 || 1 || 226 || 16 || 4,24 || 84,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Stars de Dallas || LNH || 35 || 17 || 12 || 3 ||  || 88 || 2,69 || 89,3 || 3 || 8 || 1 || 0 || 0 || 13 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || Canucks de Vancouver || LNH || 41 || 14 || 11 || 6 ||  || 91 || 2,73 || 90,7 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 62 || 27 || 20 || 12 ||  || 135 || 2,22 || 92,3 || 6 || 10 || 6 || 2 || 4 || 408 || 15 || 2,2 || 91,7 || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 75 || 34 || 28 || 9 ||  || 175 || 2,42 || 90,6 || 5 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 77 || 37 || 29 || 9 ||  || 180 || 2,45 || 90,8 || 6 || 6 || 6 || 2 || 4 || 360 || 20 || 3,34 || 90 || 0 || 4
|-
| 2001-2002 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 51 || 20 || 19 || 11 ||  || 126 || 2,54 || 90,2 || 3 || 10 || 18 || 10 || 8 ||  || 30 || 1,67 || 93,8 || 1 || 0
|-
| 2002-2003 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 34 || 7 || 24 || 2 ||  || 100 || 3,18 || 87,7 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 7 || 3 || 3 || 1 || 427 || 21 || 2,95 || 90,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 10 || 5 || 2 || 1 || 564 || 23 || 2,45 || 89,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Chiefs de Johnstown || ECHL || 14 || 10 || 3 || 1 || 847 || 30 || 2,13 || 92,7 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || EC Red Bull Salzbourg || ÖEL ||  ||  ||  ||  ||  || 35 || 2,08 || 91,4 || 0 || 35 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HK Nitra || Extraliga || 6 ||  ||  ||  || 249 || 22 || 5,31 || 81 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 568 || 218 || 236 || 79 ||  ||  || 2,83 || 89,9 || 33 || 90 || 51 || 23 || 27 ||  || 142 || 2,86 ||  || 1 || 20

En équipe nationale 

|-
| 1985 ||  || Championnat d'Europe junior || 5 ||  ||  ||  || 300 || 5 || 1 ||  ||  ||  || 
|-
| 1989 ||  Union soviétique || Championnat du monde || 3 ||  ||  ||  || 0 || 5 || 1,71 ||  || 0 ||  || 
|-
| 1990 ||  Union soviétique || Championnat du monde || 6 || 4 || 0 || 1 || 315 || 5 || 0,95 ||  || 1 ||  || 
|-
| 1996 ||  || Championnat du monde B || 4 || 3 || 0 || 1 || 240 || 7 || 1,75 ||  || 0 ||  || Vainqueur
|-
| 1997 ||  Lettonie || Championnat du monde || 5 || 4 || 0 || 1 || 300 || 10 || 2 ||  || 1 ||  ||  place
|-
| 1998 ||  Lettonie || Championnat du monde || 6 || 3 || 2 || 1 || 358 || 17 || 2,85 ||  || 1 ||  ||  place
|-
| 1999 ||  Lettonie || Championnat du monde || 4 ||  ||  ||  || 238 || 12 || 3,02 ||  || 0 ||  ||  place
|-
| 2000 ||  Lettonie || Championnat du monde || 7 || 3 || 3 || 1 || 420 || 17 || 2,43 ||  || 0 ||  ||  place
|-
| 2001 ||  Lettonie || Championnat du monde || 6 || 3 || 2 || 1 || 360 || 13 || 2,17 ||  || 2 ||  ||  place
|-
| 2002 ||  Lettonie || Jeux olympiques || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 4 || 4 ||  || 0 ||  ||  place
|-
| 2003 ||  Lettonie || Championnat du monde || 3 ||  ||  ||  || 180 || 9 || 3 ||  || 0 ||  ||  place
|-
| 2004 ||  Lettonie || Championnat du monde || 5 || 2 || 1 || 2 || 300 || 9 || 1,8 ||  || 0 ||  ||  place
|-
| 2005 ||  Lettonie || Championnat du monde || 6 || 2 || 3 || 1 || 283 || 7 || 1,48 ||  || 2 ||  ||  place
|-
| 2006 ||  Lettonie || Jeux olympiques || 3 ||  ||  ||  || 148 || 14 || 5,68 ||  || 0 ||  ||  place

Distinctions 
En 2009, Irbe est fait officier de l'Ordre des Trois Étoiles de Lettonie

Dans la culture 
En 1994, le réalisateur Ansis Epners réalise un film documentaire consacré à Artūrs Irbe Irbe: cilvēks un maska.

Références 

Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Naissance en février 1967
Joueur international letton de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Officier de l'ordre des Trois Étoiles
Porte-drapeau olympique de la Lettonie
Gagnant du trophée James-Norris (LIH)